«Днепровский рубеж» () — белорусский военный фильм режиссёра Дениса Скворцова.

Бюджет фильма составил около 6 миллионов долларов, что делает его самым дорогим фильмом в истории независимой Белоруссии.

Сюжет 
Основой для фильма стала героическая оборона Могилёва, так называемый Днепровский рубеж — реальное историческое событие. Как считают многие историки, в этом военном эпизоде — истоки советской победы. Силами мирных жителей города и бойцами РККА вражеское наступление здесь было остановлено на три недели.

Комдив, понимающий обречённость ситуации, в которую попали защитники Днепровского рубежа, прикладывает все усилия, чтобы сдержать немецкое наступление. В него влюблена медсестра Зоя Синцова.

В ролях 
 Игорь Сигов — комдив Алексей Сергеевич Зубов (прототип М. Т. Романов)
 Ксения Князева — медсестра Зоя Синцова
 Анатолий Кот — Иван Данилович Жигунов
 Виктор Молчан — полковник Пётр Кузьмич Шадрин
 Анна Горшкова — медсестра Анна
 Николай Козак — Пауль Шмидт
 Святослав Астрамович — Туманян
 Андрей Душечкин — доктор Паршин
 Павел Южаков-Харланчук — Большаков
 Илья Черепко-Самохвалов — сержант
 Сергей Власов — старшина Сергей Петрович Киселёв
 Михаил Есьман — переводчик
 Александр Кашперов — повар
 Иван Павлов — начальник разведки Катюшин
 Игорь Фильченков — комиссар Кузьмичёв
 Василий Гречухин — начальник связи
 Сергей Шимко — командир полка Бойнич
 Александр Ефремов — военный корреспондент
 Олег Коц — фотокорреспондент
 Александр Сурков — капитан Южаков
 Анатолий Терпицкий — начальник тюрьмы
 Евгений Ивкович — майор НКВД
 Денис Тарасенко — следователь НКВД
 Николай Колозин — политзаключённый Жерносек
 Виталий Круглик — Бородин
 Алексей Сенчило — лейтенант Пешеванов
 Максим Кречетов — Давыдов
 Владимир Свирский — Анненков
 Александр Гиренок — Шорников
 Сергей Савенков — капитан Гаврюшин
 Олег Литвинов — Алексей Золотарёв
 Павел Городницкий — комендант ж/д
 Дмитрий Пустильник — муж Анны
 Евгений Сангаджиев — боец с плакатом
 Валерий Зеленский — помощник повара

Награды 
 Сценарий — победитель конкурса сценариев 2007 года, который проводила киностудия «Беларусьфильм».
 Призёр VII Республиканского фестиваля белорусских фильмов:
 приз имени Ю. Марухина за лучшую операторскую работу оператору-постановщику Виктору Бондаровичу;
 приз за лучшее звуковое решение звукооператору Сергею Шункевичу.

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Денис Скворцов
 Автор сценария: Алексей Дударев
 Оператор: Виктор Бондарович
 Художник: Александр Шаппо
 Композитор: Валерий Головко
Художник-гример: Александр Журба

Примечания

См. также 
 Могилёвская оборона
 Романов, Михаил Тимофеевич

Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы-драмы Белоруссии
Фильмы о Великой Отечественной войне
Оборона Могилёва
Военные фильмы Белоруссии
Фильмы Белоруссии 2009 года
Исторические фильмы Белоруссии